Ел Кармен, Сан Маркос има више значења:

 Ел Кармен, Сан Маркос (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Кармен, Сан Маркос (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику